Příjmení Schrötter nese např.:

 Anton Schrötter (1802–1875), rakouský chemik a mineralog, rodák z Olomouce
 Franz Ferdinand von Schrötter (1736–1780), rakouský právník, historik a osvícenec
 Charlotte Schrötter-Radnitz (1899–1986), česká a italská malířka, manželka Richarda Schrötter
 Josef Schrötter (* 1949), psychotronik, léčitel, senzibil a záhadolog
 Karl Schrötter (1827–1872), lékárník, starosta Olomouce a zemský poslanec
 Richard Schrötter (1893–?), český malíř, manžel Charlotte Schrötter-Radnitz